La prefettura di Atene era una prefettura della Grecia, abolita a partire dal 1º gennaio 2011 a seguito dell'entrata in vigore della riforma amministrativa detta piano Kallikratis.

Il capoluogo della prefettura era la città di Atene.

Suddivisione amministrativa 
Dal 1997, con l'attuazione della riforma Kapodistrias, la prefettura di Atene era suddivisa in 48 comuni:

Note

Collegamenti esterni 
 

Prefetture dell'Attica